Тохо может значить:

 Toho Bank
 Toho — японская кинокомпания.
 Тохо Гакуэн — музыкальная школа.
 Touhou Project — серия компьютерных игр